Давор Антолић (Бјеловар, 22. фебруар 1934 — Загреб, 12. септембар 2004) је био хрватски филмски глумац, најпознатији по улози митраљесца Јоје у филму Вељка Булајића Козара. Уз глуму, бавио се и сценографијом.

Филмографија 
Глумац | Сценограф | 

Дугометражни филм | ТВ филм | ТВ серија
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|9
|4
|1
|1
|17
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|10
|5
|1
|1
|19
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1956
| У мрежи
| Млади рибар (као Д Антолић)
|-
! 1959
| Влак без возног реда
| Помоћник машиновође
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Кота 905
| Везиста 
|-
! 1962
| Козара
| Јоја
|-
! 1962
| Мачак под шљемом
| Ђак
|-
! 1963
| Двоструки обруч
| Мали
|-
! 1963
| Невесињска пушка
| /
|-
! 1963
| Две ноћи у једном дану
| Илија
|-
! 1964
| Међу лешинарима
| Род
|-
! 1965
| -{The Oil Prince}-
| -{Paddy}-
|-
! 1965
| Истим путем се не враћај
| Мачор
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1971
| Дан дужи од године
| Ага
|-
! 1972
| И Бог створи кафанску певачицу
| /
|-
! 1972
| Валтер брани Сарајево
| Илегалац, вођа лажне патроле
|-
! 1973
| -{Scalawag}-
| -{Ruster}-
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1982
| Сутон
| Возач
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1998
| Трансатлантик
| /
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1965
| Тонкина једина љубав
|}

           

Дугометражни филм | Кратки филм

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 2002
| 24 сата
|}
  
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 2002
| Сигурна кућа
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2004.
Бјеловарци
Хрватски глумци
Југословенски глумци